Cigüenza puede hacer referencia a:

 Cigüenza (Villarcayo), localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos;
 Cigüenza (Alfoz de Lloredo), localidad del municipio de Alfoz de Lloredo, Cantabria.